Als Villa Metz wird bezeichnet:
 ein Gebäude in Potsdams Stadtteil Berliner Vorstadt, siehe Villa Metz (Potsdam)
 das ehemalige Verlagsgebäude des Postkartenverlages Gebr. Metz in Tübingen, siehe unter Gebrüder Metz